Traditionellen Verwaltungen () in Namibia werden gemäß der namibischen Verfassung bestimmte Aufgaben zugestanden.

Stammes- und Sippenhäuptern aus Erblinie als auch traditionell ermittelten oder demokratisch gewählten Führern wird ein fester Platz im politischen System Namibias eingeräumt. Damit wird der multikulturellen und vielschichtigen Bevölkerung des Landes Rechnung getragen. Die Rehoboth Baster sind als einzige bekannte traditionelle Verwaltung nicht anerkannt.

Den traditionellen Verwaltungseinheiten steht der Rat der Traditionellen Führer () vor.

Gesetzliche Grundlagen sind neben der Verfassung vor allem der Promulgation of Traditional Authorities Act sowie der Promulgation of Council of Traditional Leaders Act.

Viele der traditionellen Verwaltungen verfügen über ein anerkanntes traditionelles Gericht.

Traditionelle Verwaltungen

Siehe auch 
 Liste der traditionellen Führer in Namibia

Literatur 
 Manfred O. Hinz: Customary Law Ascertained: The customary law of the Owambo, Kavango, and Caprivi Communities of Namibia, Namibia Wissenschaftliche Gesellschaft, Windhoek 2010, ISBN 978-39416-02-51-9.

 Manfred O. Hinz: Customary Law Ascertained Volume 2: The Customary Law of the Bakgalagari, Batswana and Damara Communities of Namibia. UNAM Press, Windhoek 2013, ISBN 978-99916-42-11-6, S. 184–215.
 Manfred O. Hinz: The Customary Law of the Nama, Ovaherero, Ovambanderu, and San Communities of Namibia Volume 3. UNAM Press, Windhoek 2016. (online abrufbar)

Weblinks 
 Government Gazette 2130, 1. Juli 1999, Traditional Leaders (englisch; PDF; 958 kB)

Einzelnachweise 

!
!